Super-GAU steht für:
 einen auslegungsüberschreitenden Störfall in einem Kernkraftwerk, siehe Auslegungsstörfall#Super-GAU
 eine Dokufiktion von Julien Becker und Myriam Tonelotto, siehe Super-GAU – Die letzten Tage Luxemburgs